Diese Liste enthält alle Hallenhandballspiele der luxemburgischen Handballnationalmannschaft der Frauen, die vom LHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind. Trainingsspiele gegen nach beliebigen Kriterien zusammengesetzte Teams und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort

Liste der Spiele

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise 

Luxemburgische Handballnationalmannschaft
Luxemburg Frauen